Матчи плей-офф ВНБА сезона 2022 проходили с 17 августа по 18 сентября 2022 года. В плей-офф турнира вышли восемь лучших команд по итогам регулярного первенства. Полуфинальные и финальные игры в сериях проводились до 3-х побед, игры первого раунда — в сериях 2-х побед. Чемпионом, впервые в своей истории, стал клуб «Лас-Вегас Эйсес», который со счётом 3:1 обыграл клуб «Коннектикут Сан». «Лас-Вегас» в третий раз вышел в финал ВНБА, но впервые стал триумфатором турнира, а «Коннектикут» в свою очередь уже в четвёртый раз добрался до решающей стадии турнира, не имея в своём активе побед. Самым ценным игроком финала стала Челси Грей, которая впервые завоевала этот почётный трофей.

Квалифицировались в плей-офф

Сетка

Результаты

Первый раунд

Чикаго — Нью-Йорк — 2-1

Лас-Вегас — Финикс — 2-0

Коннектикут — Даллас — 2-1

Сиэтл — Вашингтон — 2-0

Полуфиналы

Лас-Вегас — Сиэтл — 3-1

Чикаго — Коннектикут — 2-3

Финал

Лас-Вегас — Коннектикут — 3-1

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2022
Плей-офф ВНБА